Тэмпа Подкова () — польский дворянский герб.

Описание и легенда 
В голубом поле золотой крест внутри серебряной подковы. В нашлемнике распростёртое ястребиное или орлиное крыло.

Обычно считают, что это знамя произошло через изменение, сделанное в Ястржембце, гербе одного рода в Силезии вследствие участия его в умерщвлении Станислава, епископа Краковского. Впоследствии времени к этому гербу стали приписываться и другие фамилии. Связь же этого знамени с Ястржембцем делает понятным, как одно поколение могло принять видоизменение основного герба.

Герб используют

Примечания

Ссылки

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с подковами
Гербы с нашлемниками в виде орлиных крыльев